Strümpell est un patronyme porté par :
 Ludwig von Strümpell (1812-1899), philosophe allemand
 Adolf Strümpell (1853-1925), neurologue allemand, fils du précédent

Strümpell peut aussi faire référence à :
 la maladie de  Strümpell-Lorrain ou paraplégie spastique familiale